Ухтомская волость:
 Ухтомская волость (Московский уезд)
 Ухтомская волость (Пошехонье)